André Ughetto
 Bastien Ughetto
 Henri Ughetto
 Jean-Louis Ughetto